Sphaeropthalma pensylvanica — вид ос-немок из подсемейства Sphaeropthalminae.

Распространение 
Северная Америка: восток США. Ареал простирается от Флориды на запад до Техаса и на север до Канзаса.

Описание 
Осы-немки с бескрылыми самками рыжевато-красного цвета (самцы крылатые). Перистые щетинки ограничены областью коротких густых белых щетинок на дорсальной стороне петиоля и вершинной каймой 2-го тергита. Глаза полусферические, неопушенные. Грудь самок грушевидной формы. Коготки лапок без зубцов. Характерна форетическая копуляция, при которой самец физически переносит самку в полёте и/или пешком от первоначального места контакта перед спариванием. Кроме того, это первое описание поведения при спаривании в богатом видами подсемействе Sphaeropthalminae.

Паразитоиды куколок роющих ос Sphecidae: Sceliphron caementarium, Trypoxylon (Trypargilum) politum и Isodontia mexicana.

Классификация 
Вид был впервые описан в 1845 году французским энтомологом и графом Амедеем Луи Лепелетье под названием Mutilla pensylvanica по самцам, найденным в Филадельфии. В 1871 году были описаны самки под названием Mutilla balteola. Включён в состав видовой группы S. pensylvanica species-group вместе с видами ,  и .

Подвиды 
 
 .

Примечания

Литература 
 Matthews R. W. (1997). Unusual sex allocation in a solitary parasitoid wasp, Sphaeropthalma pensylvanica (Hymenoptera: Mutillidae). The Great Lakes Entomologist 30: 51-54. https://scholar.valpo.edu/tgle/vol30/iss1/5
 Pitts J. P., Matthews R.W. (2000). Description of the larva of Sphaeropthalma pensylvanica (Lepeletier) (Hymenoptera: Mutillidae: Sphaeropthalminae). Journal of Entomological Science 35(3): 334—337. https://doi.org/10.18474/0749-8004-35.3.334
 Pitts J. P., Tanner D.A., Waldren G.C., Parker F.D. (2010). Facultative size-dependent sex allocation in Sphaeropthalma pensylvanica Lepeletier (Hymenoptera: Mutillidae) with further host records. Journal of the Kansas Entomological Society 83(1): 68-75. https://doi.org/10.2317/JKES0812.15.1
 Schuster R. M. (1958). A revision of the sphaeropthalmine Mutillidae of America North of Mexico II. Entomologica Americana 37:1-130.
 Vivallo F. (2020). Phoretic copulation in Aculeata (Insecta: Hymenoptera): A review. Zoological Journal of the Linnean Society, zlaa069. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa069

Ссылки 
 bugguide.net (фото)
 marylandbiodiversity.com (фото)
 discoverlife.org
 Velvet Ants, Mutillidae (Insecta: Hymenoptera)
Sphaeropthalma
Животные, описанные в 1845 году
Насекомые Северной Америки
Эндемики США